Кубок мира по водному поло среди женщин 1980 () — 2-й турнир по водному поло в рамках Кубка мира по водному поло, проходившем с 11 июля по 13 июля 1980 года, в городе Бреда (Нидерланды).

Сборные 

 II

Турнир

Итоговое положение

Результаты встреч

Итоговое положение

Ссылки 
 HistoFINA 1908-2001 Medallists & Statistics (Volume 2)
 Результаты на todor66.com

Кубок мира по водному поло
1980 год в водном поло